pentametr daktyliczny
 pentametr jambiczny